Beatrix Norimberská ( Beatrix von Nürnberg; 1360, Norimberk – 10. června 1414, Perchtoldsdorf) byla vévodkyně rakouská, štýrská, korutanská a kraňská a hraběnka tyrolská, pocházející z rodu Hohenzollernů.

Život 
Byla dcerou norimberského purkrabího Fridricha V. a Alžběty, dcery míšeňského markraběte Fridricha II. Vážného. Byla velmi krásná a zbožná, ale také ostýchavá. V roce 1375 se Beatrix provdala za jednou ovdovělého vévodu Albrechta III. Habsburského. Manželé se před sňatkem vzdali nároků na purkrabské dědictví. V době, kdy byl Albrecht III. na litevském tažení, porodila Beatrix ve Vídni roku 1377 syna Albrechta.

Beatrix byla velmi atraktivní i v pozdním věku. Měla rytířskou družinu, jejímž symbolem byl řetěz ve tvaru ženského copu s vyobrazením labutě. Tím získal Albrecht III. přezdívku „s copem“. Zemřela v roce 1414 a byla pochována ve Vévodské hrobce chrámu sv. Štěpána ve Vídni.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage
 Vitráž s Albrechtem a jeho ženami (St.Erhard v Breitenau)

Beatrix Norimberská
Rakouské vévodkyně
Štýrské vévodkyně
Korutanské vévodkyně
Kraňské vévodkyně
Tyrolské hraběnky
Narození v Norimberku
Úmrtí v Dolních Rakousích
Pohřbení v katedrále svatého Štěpána ve Vídni
Narození ve 14. století
Úmrtí 10. června
Úmrtí v roce 1414
Ženy